Baila Conmigo é o primeiro álbum em espanhol da cantora Rita Lee. Dez sucessos de Rita Lee, com versões em espanhol, compõem este disco que foi lançado em 1983 no Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina.

Faixas

 

Álbuns de Rita Lee
Álbuns de 1983
Álbuns em língua castelhana